GCU est un sigle qui peut signifier :
 Genset Control Unit ;
 GCU, un des codons encodant l'alanine ;
 Groupement des campeurs universitaires.